Fritz-Heckert-Platz ist der frühere Name folgender Plätzen:

 Falkeplatz in Chemnitz, Sachsen
 Wettiner Platz (Dresden) in Dresden, Sachsen